Anette Sagen (née en 1985), sauteuse à ski norvégienne
 Tore Sagen (né en 1980), acteur et humoriste norvégien

Voir aussi 

 C'est le prénom porté par Sagen Ishizuka (1850-1909), docteur japonais